Een biologische geslachtelijke status bij veel organismen; vrouwelijk (biologie)
 Specifiek een mens van het vrouwelijke geslacht; vrouw
 Vrouwelijkheid, een aantal eigenschappen, gedragingen en rollen die geassocieerd worden met vrouwen in een bepaalde cultuur
 Het woordgeslacht
 In de elektrotechniek wordt er in de meeste talen de contactdoos met bussen mee aangeduid. Als tegenhanger van de bijpassende stekker met pennen.

Zie ook 
Mannelijk (doorverwijspagina)
Geslacht van verbindingsstukken